Serrières ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Serrières (Ardèche) im Département Ardèche
 Serrières (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Serrières-de-Briord im Département Ain
 Serrières-en-Chautagne im Département Savoie
 Serrières-sur-Ain im Département Ain

sowie der Name eines Ortes in der Schweiz:
 Serrières NE, Quartier der Schweizer Stadt Neuenburg